Barwice (plaats), plaats in Polen
 Barwice (gemeente), gemeente in Polen